Téa est un prénom féminin pouvant désigner:

Prénom
Téa Leoni (née en 1966), actrice et productrice américaine
Téa Obreht (née en 1985), écrivaine serbo-américaine

Personnages
Téa Gardner, personnage du manga japonais Yu-Gi-Oh!
, personnage de la série télévisée américaine On ne vit qu'une fois

Voir aussi
Téa Stilton, série de livres italien pour enfants

Homonymie de prénom